Ментавайская летяга () — грызун из рода индонезийских летяг. Эндемик архипелага Ментавай в составе Индонезии, классифицируется Международным союзом охраны природы как вымирающий вид.

Систематика 
Описана в 1928 году Ф. Н. Чейзеном и С. Б. Клоссом. В 1940 году Чейзен и Дж. Р. Эллерман независимо друг от друга классифицировали данный таксон как подвид , однако с 1991 года Iomys sipora рассматривается как самостоятельный вид.

Внешний вид 
Длина головы и туловища от 173 до , хвоста — от 185 до , задней конечности — . Средняя длина головы и туловища у самцов 196, у самок ; средняя длина хвоста, соответственно, 175 и . Уши голые. У самок две пары сосков в паховой области. По оси хвоста мех расходится в стороны.

Окрас верхней части тела тёмный: тёмно-бурые щёки, спина и хвост (хвост темнее остальных частей тела, становясь почти чёрным). У корней шерстинки аспидно-серые. Внешняя сторона лап, бока и летательные мембраны пронизаны, как проседью, светло-коричневым мехом. Нижняя часть тела светло-аспидно-серая, кончики ворсинок по всему телу, кроме горла, белые или палево-жёлтые, что выглядит, как иней или серебрение.

Данные о рационе, поведении и размножении отсутствуют.

Распространение и охранный статус 
Типовой экземпляр пойман на острове Сипора в архипелаге Ментавай (Индонезия, к западу от Суматры); с этим связано видовое название sipora. Помимо Сипоры, представители вида обнаружены на ещё одном острове того же архипелага — Северном Пагае. Обитают в старых субтропических и тропических лесах на высотах до  над уровнем моря. Общая площадь ареала оценивается чуть более чем в 2,5 тысячи км².

Популяция, по-видимому, сокращается вследствие исчезновения привычной среды обитания. Справочник 2012 года «Белки мира» сообщает, что в ходе последних натурных обследований представители вида не наблюдались. Международный союз охраны природы в 2016 году рассматривал Iomys sipora как вымирающий вид.

Примечания

Литература 
 
 
 

Индонезийские летяги
Эндемики Ментавайских островов
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1928 году